Protagoras est un philosophe grec présocratique du  ;
 Protagoras est le titre d'un dialogue de Platon.
 Protagoras, un cratère lunaire.